Alexander Stepanow (russ. Александр Степанов, engl. Alexander Stepanov) ist der Name folgender Personen:
 Alexander Nikolajewitsch Stepanow (1892–1965), russischer Schriftsteller
 Alexander Wassiljewitsch Stepanow (1908–1972), russischer Physiker
 Alexander Wladimirowitsch Stepanow (* 1944), sowjetischer Astronom